Tirana (prefectuur), een prefectuur in Albanië
 Tirana (district), een district in het gelijknamige prefectuur
 Tirana (stad), de hoofdstad van dat district, van de prefectuur en van Albanië